Bonnay kan syfta på:

 Bonnay, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 Bonnay, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Bonnay, Somme, fransk kommun i departementet Somme